Ariel Mauricio Rojas (Garin, 16 de janeiro de 1986) é um futebolista profissional argentino que atua como meia.

Carreira

Vélez Sársfield 
Ariel Rojas se profissionalizou no Vélez Sársfield, em 2007.

River Plate 
Ariel Rojas integrou o River Plate na campanha vitoriosa da Copa Sul-americana de 2014.

Títulos 
 River Plate
 Copa Sul-Americana: 2014

Futebolistas da Argentina
Futebolistas do Club Atlético Vélez Sarsfield
Futebolistas do Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba
Futebolistas do Club Atlético River Plate
Futebolistas do Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul
Futebolistas do Club Atlético Tucumán